Castañera puede referirse a:

Significado 
 Castañera/o, personas que se dedican a la venta de castañas cocidas o asadas;
 Castañera, recipiente para la conservación o asado en fuego bajo del fruto del castaño.

Divisiones administrativas

en España 
 Castañera (C.P. 33429), en Asturias;
 Castañera (C.P. 33844), en Belmonte, Asturias;
 Castañera (C.P. 33947), en El Entrego, Asturias;
 Castañera (C.P. 33529), en Nava, Asturias;
 Castañera (C.P. 33639), en Pola de Lena, Asturias;
 Castañera (C.P. 33540), en Parres, Asturias;
 Castañera (C.P. 33518), en Sariego, Asturias;
 Castañera (C.P. 33199), en Siero, Asturias;
 Castañera (C.P. 33876), en Tineo, Asturias;
 Castañera (C.P. 33717), en Villayón, Asturias;
 Castañeras (C.P. 33157), en Asturias;

 Castañera (C.P. 33690), en Lugo Llanera, Asturias;
 Castañera (C.P. 33326), en Rales-Villaviciosa, Asturias;
 Castañera (C.P. 33528), en Rozadas-Bimenes, Asturias;
 Castañera (C.P. 33528), en Suares-Bimenes, Asturias;